Castrol Index — система сбора и анализа статистики для оценки тактико-технических действий отдельных игроков и команд в целом.

Система использует специальные математические формулы, которые оценивают различные выступления игроков с точки зрения их индивидуальных действий, а также ассистирования партнерам. Количество очков, которое начисляется каждому игроку, зависит от того сегмента поля, на котором происходит игровой эпизод. Если мяч находится в непосредственной близости к воротам, коэффициент возрастает, поскольку в этот момент вероятность гола повышается.

Прерванная или неточно отданная передача может сыграть как в пользу игрока, который её перехватил, так и против того, кто неуклюже пасовал мяч. Если нападающий не забил гол с пенальти, Castrol Index отдаст большее количество очков вратарю. Система также оценивает полезность действий в обороне. Подкат, отбор и вынос мяча оцениваются с точки зрения полезности для всей команды. Если защитник отобрал мяч и удачно начал атаку, он получит больше очков, чем, если бы вынес мяч за боковую линию.
По итогам матча игрокам присваивается оценка по десятибалльной шкале.

Данная система впервые была применена в 1966 году, во время проведения чемпионата мира в Англии. На протяжении многих лет, система Castrol Index проанализировала 12 мировых первенств по футболу, изучая действия игроков на каждом матче. Благодаря этому были выявлены 11 лучших игроков современности.

Раз в год система Castrol Index выявляет 11 лучших игроков топ-5 европейских лиг и показывает выбор экспертов, которыми являются деятели футбола прошлых лет, такие как Алан Ширер, Пьерлуиджи Коллина, Марсель Десайи, Оттмар Хитцфельд и другие.

Перед Чемпионатом мира по футболу 2010, система Castrol Index спрогнозировала выход в финал сборных Испании и Бразилии. В результате, Испания завоевала кубок, а сборная Бразилии была остановлена сборной Нидерландов в 1/4 финала турнира..

Текущий рейтинг 
Рейтинг за ноябрь 2011

Матч месяца 
Каждый месяц игрок, который получил наибольшее количество очков за один матч, получает титул лучшего игрока месяца. Кроме того, после каждого сезона объявляется имя футболиста, который по его итогам оказался на вершине рейтинга.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольная статистика